V-League 2017-2018 – torneo pallavolistico femminile
V-League 2017-2018 – torneo pallavolistico maschile